La Prvi razred 1937./38. (in lingua italiana prima classe 1937-38), in cirillico Први разред 1937./38., fu la diciannovesima edizione della massima divisione delle varie sottofederazioni (podsaveze) in cui era diviso il sistema calcistico del Regno di Jugoslavia.

Questa fu la quarta edizione della Prvi razred come seconda divisione: le vincitrici delle varie sottofederazioni non si sarebbero sfidate per il titolo, bensì per la promozione al Državno prvenstvo (campionato nazionale) della stagione successiva.

Sottofederazioni 
Le vincitrici accedono agli spareggi.

Lubiana

Zagabria

Osijek

Subotica

Gruppo Subotica

Gruppo Provincia

Finale

Novi Sad

Petrovgrad

Prima fase
Le prime due di ogni gruppo (Petrovgrad, Velika Kikinda, Vršac e Pančevo), la terza del gruppo Petrovgrad e le vincitrici dei tre gruppi provinciali passano al secondo turno.
PETROVGRAD CITTÀ: RSK Borac 18, ŽSK 12, Obilić 10, Radnički 8, Švebiše 7, Vojvodina 5 punti.
PETROVGRAD PROVINCIA: Građanski (Jaša Tomić) 10, Banat (Srpski Elemir) 8, Vojvodina (Perlez) 4, Slavija (Andrejevac) 2 punti.

Secondo turno
Le 5 vincitrici delle qualificazioni passano al girone finale.

Girone finale

Per l'edizione successiva è previsto un girone unico a 10 squadre. 9 club sono ammessi direttamente, per l'ultimo posto viene disputato uno spareggio.
Le 5 vincitrici delle qualificazioni passano al girone finale.

Belgrado

Banja Luka
Si qualificano alla fase finale le prime 4 classificate del I gruppo, le prime 2 classificate del II e III gruppo e la vincitrice del IV gruppo.

Fase finale

Sarajevo

Spalato

Cettigne

Kragujevac

Niš

Skopje

Spareggi 
 Le vincitrici delle 14 sottofederazioni nella stagione 1937-38, più il  (ultimo nel Državno prvenstvo 1937-1938), si sfidano per tre posti nel Državno prvenstvo 1938-1939.

Ovest
 Il  (ultimo nel Državno prvenstvo 1937-1938) entra nel terzo turno.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| PRIMO TURNO || style="background-color:#D0D0D0" align=center|05.06.1938|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|12.06.1938

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| SECONDO TURNO || style="background-color:#D0D0D0" align=center|26.06.1938|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|03.07.1938

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| TERZO TURNO || style="background-color:#D0D0D0" align=center|10.07.1938|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|17.07.1938

|- style="background-color: #ffffff;"
! colspan="5" style="text-align: right;" | Fonte: exyufudbal

  ammesso al campionato nazionale.

Nord

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| PRIMO TURNO || style="background-color:#D0D0D0" align=center|05.06.1938|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|12.06.1938

|colspan="5"  align=center|  esentato
|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| SECONDO TURNO || style="background-color:#D0D0D0" align=center|26.06.1938|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|03.07.1938

|colspan="5"  align=center|  esentato
|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| TERZO TURNO || style="background-color:#D0D0D0" align=center|10.07.1938|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|17.07.1938

|- style="background-color: #ffffff;"
! colspan="5" style="text-align: right;" | Fonte: exyufudbal

  ammesso al campionato nazionale.

Est

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| PRIMO TURNO || style="background-color:#D0D0D0" align=center|05.06.1938|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|12.06.1938

|colspan="5"  align=center|  esentato
|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| SECONDO TURNO || style="background-color:#D0D0D0" align=center|26.06.1938|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|03.07.1938

|colspan="5"  align=center|  esentato
|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| TERZO TURNO || style="background-color:#D0D0D0" align=center|10.07.1938|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|17.07.1938

|- style="background-color: #ffffff;"
! colspan="5" style="text-align: right;" | Fonte: exyufudbal

  ammesso al campionato nazionale.

Note

Voci correlate 
 Državno prvenstvo
 Državno prvenstvo 1937-1938
 Zimski jugo-kup 1937-1938

Collegamenti esterni 
 Campionato nazionale 1937-1938 su exyufudbal
 Prima classe 1937-1938 su exyufudbal
 Campionati 1929-1944 su fsgzrenjanin
 Campionati 1931-1940 su claudionicoletti
 

Calcio nel 1937
Calcio nel 1938
Campionato jugoslavo di calcio